Группу 1 отборочного турнира чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2017 составили молодёжные сборные Бельгии, Латвии, Мальты, Молдавии, Черногории и Чехии. Победитель группы выходит напрямую в финальную стадию, а команда, занявшая второе место, оказавшись в четвёрке лучших команд, занявших вторые места примет участие в стыковых матчах. При этом при определении лучших вторых сборных учитываются только матчи с командами, финишировавшими на первых, третьих, четвёртых и пятых местах.

Таблица группы 1 

{|
|-
|

|

|}

Результаты и предстоящие матчи 
Время начала матчей — местное.

Бомбардиры 
10 мячей

  Патрик Шик

6 мячей

  Алеш Чермак

4 мяча

  Юри Тилеманс

3 мяча

  Евгений Казачок

  Вукан Савичевич

  Вацлав Черный

2 мяча

  Тео Бонгонда
  Деннис Прат
  Владислав Гутковский

  Райан Камензули
  Люк Монтебелло
  Дан Спэтару

  Лука Джорджевич
  Владимир Йовович
  Якуб Янкто

1 мяч

  Жульен Де Сарт
  Натан Кабаселе
  Йорис Кайембе
  Тимоти Кастань
  Михаель Хейлен
  Бьорн Энгелс
  Давис Икауниекс
  Дмитрий Климашевич
  Ингарс Стуглис
  Антоний Черномордый
  Илья Шадчин

  Жан Борг
  Джейк Грек
  Юрген Дегабриэль
  Джозеф Мбонг
  Дину Граур
  Евгений Ребенжа
  Сергей Свинаренко
  Дан Тарас
  Александар Больевич
  Неманья Картал

  Душан Лагатор
  Момчило Распопович
  Марко Янкович
  Антонин Барак
  Милан Гавел
  Марек Гавлик
  Роберт Грубый
  Станислав Клобаса
  Томаш Соучек
  Лукаш Юлиш

Автоголы

  Михаэль Хейлен (в матче с Мальтой)
  Кристапс Зоммерс (в матче с Молдавией)

  Артём Розгонюк (в матче с Чехией)

  Милан Гавел (в матче с Молдавией)

Примечания

Ссылки 
 Страница молодёжного ЧЕ на сайте УЕФА.

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2017